Večerník může znamenat:
 večerník – večerní či odpolední vydání novin
 Večerník Praha (1955–2005) – pražský deník (do r. 1991 Večerní Praha)

příjmení
 Jiří Večerník (* 1941) – český ekonom a sociolog